Red Baron peut désigner :

Red Baron, un jeu vidéo développé par Atari et édité en 1980
Red Baron, un jeu vidéo développé par Keith Hunt et édité par Lothlorien en 1983
Red Baron, un jeu vidéo développé par Dynamix et édité par Sierra en 1990, qui a donné plusieurs suites :
Red Baron: Mission Builder, édité par Sierra en 1991
Red Baron II, édité par Sierra en 1997 
Red Baron 3D, édité par Sierra en 1998

Red Baron Records, un label musical

Red Baron, une série télévisée japonaise